Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 26 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались в 9:24 по местному времени (UTC+2). Финал проводился в тот же день.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

400 м, вольный стиль, мужчины